Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer „9”:

Wojska Polskiego:
 9 Dywizja Piechoty (1919-1939)
 9 Dywizja Piechoty (1942)
 9 Podlaska Dywizja Piechoty AK (1944)
 9 Drezdeńska Dywizja Piechoty (1944-1962 → 9 DZ)

Armii obcych:
 9 Dywizja Piechoty cesarskiej i królewskiej Armii
 9 Dywizja Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych
 9 Dywizja Piechoty Armii Cesarstwa Niemieckiego
 9 Dywizja Piechoty Wehrmachtu
 9 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 9 Dywizja Strzelców Górskich im. Rady Najwyższej Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (1936-1943)
 9 Płastuńska Krasnodarska Ochotnicza Dywizja Strzelców Armii Czerwonej (od 1943)
 9 Dywizja Szkocka Armii Brytyjskiej (1914-1919)
 9 Górska (Highland) Dywizja Piechoty Armii Brytyjskiej (1939-1940)
 9 Dywizja Armii Australijskiej (1940–1946)
 9 Dywizja Piechoty Zmotoryzowanej Armii Francuskiej